Brigo – appartenente all'antico popolo dei Brigi

Persone
Damiano Brigo (1973) – cestista italiano
Damiano Brigo (1966) – matematico italiano
Giorgio Brigo (1940) – ex calciatore italiano
Andrea Brigo